Radialsystem steht in Berlin für:

 Radialsystem (Kanalisation), ein System zur Entwässerung von Berlin, erbaut von 1873 bis 1909 in zwölf Systemen, nummeriert mit römischen Zahlen als Radialsystem I bis Radialsystem XII
 Radialsystem (Kulturzentrum), bis 2018 Radialsystem V nach oben genanntem Schema, seit 2004 Kulturzentrum in der ehemaligen Maschinenhalle des Pumpwerks V